Toto je seznam obcí v departementu Indre ve Francii, jichž je celkem 247:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Indre